Гарбузы () — село,
Степнянский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888202. Население по переписи 2001 г. составляет 12 (6/6 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Гарбузы́ находится в верховьях безымянного ручья, притока реки Иваны.
В 4-х км расположено село Ивано-Шийчино.

Происхождение названия 
Украинское  — тыквы.

История 
 1918 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Гарбузы было 15 дворов.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма.

Экология 
Через село проходит ЛЭП 330 кВ.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины